La Chanson des Babus ou Hymne des Babus est une chanson humoristique de Francis Blanche, Pierre Dac, J.- J. Giraud et Gérard Loussine. Elle a notamment été chantée dans Signé Furax.

Le terme « Babus » est un néologisme tiré de barbu.

Article connexe 
 Malheur aux barbus, première diffusion radio (1951-1952) de la chanson

Liens externes 
 https://www.youtube.com/watch?v=4e-7fjOUovk  
 http://lebabu.free.fr/chanson/babureg.htm
 

Pierre Dac
Chanson française
Chanson humoristique